Modeste est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun et adjectif  

Un modeste (ou une personne modeste) est une personne qui a de la retenue au regard de ses propres qualités.

Nom propre

Prénom 

Modeste est un prénom masculin antique, venant du latin modestus qui signifie « réservé », « modéré ». Il a pour forme féminine Modestine.

Ce prénom est porté notamment par :

 Modeste, chrétien précepteur de saint Guy avec son épouse Crescence au .
 Modeste de Jérusalem, patriarche de Jérusalem mort le .

 Articles commençant par « Modeste ».

Patronyme 

 Teddy Lussi-Modeste (1978-), réalisateur, scénariste et acteur français.
 Anthony Modeste (1988-), footballeur français
 Guy Modeste (1954-2018), footballeur français

Saints chrétiens 

 Saint Modeste de Trèves, évêque de Trèves († 486), célébré le 24 février.
 Saint Modeste de Jérusalem, patriarche de Jérusalem, mort le , célébré le 17 décembre.
 Saint Modeste de Carinthie († 722), célébré le 5 février.
 Saint Modeste Andlauer, (°  - † ), missionnaire jésuite en Chine, célébré les 19 juin (jour anniversaire de son martyre) et 9 juillet (fête des martyrs chinois).

Personnage de fiction 
 Modeste, personnage de la bande dessinée Modeste et Pompon

Toponymes 
Rivière Modeste, un affluent de la rivière Bonnard (versant de la rivière Péribonka), coulant dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Crique Modeste, rivière en Guyane française, en France.

Navires 
 , le nom de deux navires de la marine française.

Divers 
 Salons de Modeste, événement annuel réunissant des inconnus selon des critères aléatoires, à Fribourg, en Suisse.

Notes et références

Lien externe 

 

Patronyme martiniquais